Pierre Letourneur (1737-1788), écrivain et traducteur français ;
 Louis-François Letourneur (1751-1817), personnalité politique française ;
 François-Joseph Alexandre Letourneur (1769-1843), général français ;
 René Letourneur (1898-1990), sculpteur français ;
 Maxime Letourneur (1906-1980), juriste français ; 
 Alfred Letourneur (1907-1975), coureur cycliste professionnel ;
 Évelyne Letourneur (1947-), gymnaste artistique française ;
 Jean Letourneur (1954-), sculpteur, photographe et auteur d'ouvrages techniques ;
 Jean-Paul Letourneur, coureur cycliste français ;
 Sophie Letourneur (1978-), réalisatrice et scénariste française.
Patronyme français